Ioniță este un nume românesc care se poate referi la:

Alexandru Ioniță (n. 1989), fotbalist român
 Alexandru Ioniță II (n. 1994), fotbalist român
Anamaria Ioniță (n. 1988), atletă română
 Andrei Ioniță (n. 1994), violoncelist român
 Antoneta Ioniță (n. 1970), deputat român
Artur Ioniță (n. 1990), fotbalist moldovean
Costi Ioniță (n. 1978), cântăreț, textier și producător muzical român
 Dan Aurel Ioniță (n. 1968), senator român
 Demosten Ioniță (n. 1927), cleric român
 Elisabeta Adelaida Ioniță (n. 1936), istoric român
 Florin Ioniță (n. 1990), jucător român de rugby
 Gil Ioniță (1952-2004), cântăreț român 
 Ion Ioniță (1924-1987), general de armată, comunist român
 Ion Ioniță (hocheist) (n. 1951), fost jucător român de hochei pe gheață 
 Iulia Ioniță (n. 1997), scriitoare română
 Macarie Ioniță (1924-2007), arhimandrit și duhovnic român
 Mihail-Gabriel Ioniță (n. 1959), deputat român
 Mihnea-Tudor Ioniță (n. 1966), deputat român
 Nicu Ioniță (n. 1939), deputat român
Raluca Ioniță (n. 1976), canoistă română
 Vasile C. Ioniță (n. 1932), profesor și scriitor român
Veaceslav Ioniță (n. 1973), economist și politician moldovean
Victor Ioniță (n. 1983), jucător român de tenis

Vezi și 
 Ion (dezambiguizare)

Nume de familie românești